Il doppio del torneo di tennis SEB Tallink Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Anett Kontaveit e Jeļena Ostapenko che hanno battuto in finale Ljudmyla Kičenok e Nadežda Kičenok 2-6, 7-5, [10-0].

Teste di serie

 Mervana Jugić-Salkić /  Amra Sadiković (primo turno)
 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (finale)

 Magda Linette /  Katarzyna Piter (quarti di finale)
 Veronika Kapshay /  Aleksandrina Najdenova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

SEB Tallink Open 2013